Alfred Gürtler (1875–1933) – austriacki polityk, przewodniczący Rady Narodowej (1928–1930)
 Alfred Gürtler (1899–1978) – kapitan obserwator Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari